Jméno Opavsko může označovat různá území:
 okolí města Opava 
 Opavské knížectví (Opavské vévodství), jedno z historických slezských knížectví; též Opavské Slezsko 
 Opavský kraj (resp. Opavsko-krnovský kraj)
 Děkanát Opava, jeden z děkanátů (vikariátů) Ostravsko-opavské diecéze
 Místní akční skupina Opavsko, místní akční skupina 
 Mikroregion Opavsko - severozápad 
 Okres Opava 
 Správní obvod obce s rozšířenou působností Opava, správní obvod obce s rozšířenou působností Opava

Externí odkazy 
 

Geografie okresu Opava